Moss peut désigner :

Patronyme 

 Alfred Moss (1897-1972), personnalité anglaise du sport automobile, père de Stirling ;
 Arnold Moss (1910-1989), acteur américain ;
 Billy Moss (1988-), joueur anglais de rugby à XV ;
 Brandon Moss (1983-), joueur de baseball professionnel américain ;
 Carrie-Anne Moss (1967-), actrice canadienne ;
 Charles Edward Moss (1870-1930), botaniste sud-africain ;
 Cornell Jerome Moss (1959-2015), prélat anglican guyanéen ;
 Cullen Moss (1981-), acteur américain ;
 Darren Moss (1981-), footballeur gallois ;
 David Moss (1981-), joueur de hockey sur glace américain ;
 Elisabeth Moss (1982-), actrice américaine ;
 Frederick Joseph Moss (1827-1904), personnalité néo-zélandaise ;
 Gerald Moss (19??-), joueur américain de tennis ;
 Gérard Moss (1955-2022), pilote, ingénieur, conférencier, écologiste et explorateur suisse-brésilien :
 Glen Moss (1983-), footballeur néo-zélandais ;
  (1935), producteur musical américain, cofondateur avec Herb Alpert du label A&M Records ;
 Jesse Moss (1983-), acteur canadien.
 Johnny Moss (1907-1985), joueur de poker américain ;
 Jon Moss (1957-), batteur anglais ;
 Julie Moss (1958-), triathlète américaine ;
 Marlow Moss (1869-1958), Artiste peintre et sculpteur britannique ;
 Kate Moss (1974-), mannequin britannique ;
 Paige Moss (1973-), actrice américaine ;
 Pétronille Moss (19??-), actrice française ;
 Randy Moss (1977-), joueur américain de football américain ;
Riddick Moss (1989-), catcheur américain (né Michael Rallis) ;
 Ronn Moss (1952-), acteur, musicien, chanteur et compositeur américain ;
 Rosalind Moss (1890-1990), anthropologue, archéologue, égyptologue et bibliographe anglaise ;
  (1872-1946), ingénieur aéronautique américain ;
 Santana Moss (1979-), joueur américain de football américain ;
 Sarah Moss (1975), autrice et universitaire anglaise ;
 Stirling Moss (1929-2020), pilote automobile britannique, fils d'Alfred ;
 Tegan Moss (1985-), actrice canadienne ;
 W. Stanley Moss (1921-1965), officier du SOE (Special Operations Executive) et écrivain ;
 Wayne Moss (19??-), réalisateur américain ;
  (1938-), musicien américain ;
 Winston Moss (1965-), joueur et entraineur américain de football américain ;
 Zach Moss (1981-), joueur de basket-ball américain.

Toponyme 

 Moss, ville de Norvège ;
 Solway Moss, aux confins de l'Écosse ;
 Bataille de Solway Moss

Informatique et multimédia 

 Microsoft Office SharePoint Server, acronyme désignant une application de portail web ;
 MOSS : programme de tracé routier développé dès 1980 par MOSS Systems Ltd (Grande-Bretagne) ;
 Moss, entreprise de développement de jeux vidéo ;
 Moss, un jeu vidéo sorti en 2018 ;
 MOSS S.A.S, entreprise fournissant des logiciels pour l'armée de l'air française détenue par Airbus Defense and Space et Thales Raytheon System.

Autres 
 Moss FK, club de football norvégien ;
 Tupolev Tu-126 Moss, avion soviétique de guerre électronique ;
 moss-troopers, bandits qui opéraient en Écosse au temps du Commonwealth de l'Angleterre ;
 Moss (sludge/drone doom), groupe anglais de Sludge/Drone Doom.

Voir aussi